На Евровидении 1973 Ирландию представила певица Maxi с песней . Ирландия заняла 10 место с 80 баллами, разделив его с Португалией.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1973»